Новоалексеевский сельский совет () — входит в состав
Приморского района 
Запорожской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Новоалексеевка.

История 
 1861 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Новоалексеевка 
 с. Лозоватка

Примечания